Huntířov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Huntířov, Gemeinde im Okres Děčín
Huntířov, Ortsteil von Vítězná, Okres Trutnov
Huntířov, Ortsteil von Skuhrov u Železného Brodu, Okres Jablonec nad Nisou